Кетросу () — названия сёл в Молдавии:

 Кетросу — село в Дрокиевском районе.
 Кетросу — село в Новоаненском районе.

См. также 
 Кетросы